«If You Want to Defeat Your Enemy Sing His Song» — третій студійний альбом британського рок-гурту, The Icicle Works, який був випущений в березні 1987, року на леблі Beggars Banquet, і RCA Records

Список композицій 

 Hope Springs Eternal—4:06
 Travelling Chest—4:40
 Sweet Thursday—4:17
 Up Here in the North of England—5:12
 Who Do You Want for Your Love?—3:54
 When You Were Mine—4:37
 Evangeline—4:05
 Truck Driver's Lament—5:18
 Understanding Jane—3:21
 Walking With a Mountain—4:44

Джерела